Stefan Esser ist der Name folgender Personen:

* Stefan Esser (Journalist) (* 1947), deutscher Journalist und Medienunternehmer
 Stefan Esser (Komponist) (* 1966), deutscher Komponist, Musiker und Pädagoge
 Stefan Esser (Softwareentwickler), deutscher Softwareentwickler und Unternehmer